Делега́тський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Делегатський провулок — провулок у місті Дніпро.
 Делегатський провулок — провулок у місті Київ.
 Делегатський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Делегатський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки